Ári Jónsson – calciatore faroese
 Arnar Jónsson – attore islandese
 Arngrímur Jónsson – scrittore islandese
 Björn Jónsson – politico islandese
 Eggert Jónsson – calciatore islandese
 Emil Jónsson – politico islandese
 Finnur Jónsson – filologo islandese
 Gunnlaugur Jónsson – allenatore di calcio ed ex calciatore islandese
 Hjálmar Jónsson – allenatore di calcio ed ex calciatore islandese
 Ingvar Jónsson – calciatore islandese
 Kári Jónsson – cestista islandese
 Kristján Jónsson – ex calciatore islandese
 Kristinn Jónsson – calciatore islandese
 Ottó Jónsson – calciatore islandese
 Ray Jónsson – ex calciatore islandese naturalizzato filippino
 Ríkharður Jónsson – calciatore islandese
 Samúel Jónsson – scultore e pittore islandese
 Sigurður Jónsson – allenatore di calcio ed ex calciatore islandese
 Todi Jónsson – ex calciatore faroese
 Viðar Ari Jónsson – calciatore islandese

Pagine correlate
Jonsson
Jönsson